Karabin małokalibrowy, trzy postawy, 50 m to jedna w sześciu konkurencji strzeleckich rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w 1960 w Rzymie. Wystartowało 75 zawodników z 41 krajów.

Rozegrano dwie rundy: kwalifikacyjną i finałową.

Rekordy

Wyniki

Runda kwalifikacyjna 
Runda kwalifikacyjna odbyła się 7 września. Każdy ze strzelców oddawał 60 strzałów, po 20 w pozycji leżącej, 20 w pozycji klęczącej i 20 w pozycji stojąc. Zawodnicy startowali w dwóch grupach. Do finału kwalifikowało się 54 strzelców z najlepszymi wynikami.

Grupa 1

Grupa 2

Runda finałowa 
Runda finałowa odbyła się 8 września. Każdy ze strzelców oddawał 120 strzałów, po 40 w pozycji leżącej, 40 w pozycji klęczącej i 40 w pozycji stojąc.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1960